Форст може бити:

 Форст (Висен, Зиг), општина у округу Алтенкирхен (Вестервалд), у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Форст (Ајфел), општина у округу Кохем-Цел, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Форст (Хунсрик), општина у округу Кохем-Цел, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Форст (Баден), општина у округу Карлсруе, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Форст ан дер Вајнштрасе, општина у округу Бад Диркхајм, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Форст (Лужница), град у округу Шпре-Најсе, у њемачкој покрајини Бранденбург.